Lascelles (prononcé Lassels) est un nom ou un prénom.

 Alan Lascelles (1887-1981), homme politique britannique ;
 Daniel Lascelles :
 Daniel Lascelles (1655-1734)
 
 Daniel Lascelles (1902–1967)
 David Lascelles, Viscount Lascelles (1950-)
 Edward Lascelles (1740–1820),  comte de Harewood, homme politique britannique ;
 Edwin Lascelles,  baron de Harewood (1713–1795), homme politique britannique ;
 Edwin Lascelles (1799–1865), homme politique britannique ;
 Francis Lascelles (1612–1667), homme d'affaires anglais ;
 Francis William Lascelles (1890–1979), militaire et fonctionnaire public britannique ;
 Sir Frank Lascelles (1841–1920) diplomate et ambassadeur britannique ;
 Frank Lascelles (1875–1934), sculpteur et acteur britannique ;
 George Lascelles,  comte de Harewood, historien de la musique britannique ;
 Gerald William Lascelles (1849-1928), auteur et arpenteur britannique ;
 Henry Lascelles :
 
 Henry Lascelles (2e comte de Harewood) (1767-1841), homme politique britannique ;
 Henry Lascelles (3e comte de Harewood) (1797–1857), homme politique britannique ;
 Henry Lascelles (4e comte de Harewood) (1824–1892), pair britannique ;
 Henry Lascelles (5e comte de Harewood) (1846–1929), militaire britannique ;
 Henry Lascelles (6e comte de Harewood) (1882–1947), militaire britannique ;
 Jamaal Lascelles (1993-), footballeur anglais ;
  (1953-), musicien britannique et fils du  comte de Harewood
  (1948-)
 
 William Lascelles (1798–1851), joueur de cricket et homme politique britannique ;
 William Norman Davidson Lascelles

Toponyme 

 Lascelles, localité de Victoria en Australie
 Lascelles, hameau de La Pêche, au Québec (Canada).

Source de la traduction